Куп УЕФА 2006/07.  је била 36. сезона одржавања другог по значају УЕФА клупског такмичења.

Такмичење је почело 13. јула 2006. и завршило се финалним мечом одиграним 16. маја 2007. 

Учествовало је 155 клубова из 52 националних савеза.

Ово је била трећа сезона у којој се играло такмичење по групама (познатије под називом Лига УЕФА), које је долазило након два круга квалификација и првог кола. У такмичењу по групама је играло 40 клубова који су били подељени у 8 група са по 5 клубова. Тимови би се, за разлику од такмичења по групама Лиге шампиона састајали по једном (по један клуб би био слободан у сваком колу), а три клуба би се пласирала у наредно коло, шеснаестину финала.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су игране 13. јула, а реванш утакмице 27. јула 2006.

!colspan="5"|Јужно-медитерански регион
|-

|-
!colspan="5"|Централно-источни регион
|-

|-
!colspan="5"|Северни регион
|-

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су игране 8/10. августа, а реванш утакмице 24. августа 2006.

!colspan="5"|Јужно-медитерански регион
|-

|-
!colspan="5"|Централно-источни регион
|-

|-
!colspan="5"|Северни регион
|-

|}
1 Због оружаног сукоба који се дешавао у Израелу, УЕФА је одлучила да се ниједан европски меч не може одиграти у тој држави до даљнег. Домаћи меч Хапоела Тел Авив је померен у Тилбург, Холандија, Бејитар Јерусалим у Софију, Бугарска и Бнеи Јехуда Тел Авив у Сењец, Словачка.

2 Ови клубови су се током сезоне 2005/06. квалификовали за ову сезону УЕФА такмичења као чланови Фудбалског савеза Србије и Црне Горе, али су тренутно чланови Фудбалског савеза Србије, који је званични наследник претходног фудбалског савеза.

3 Дери сити је клуб из Северне Ирске који се такмичи у фудбалској лиги Републике Ирске. Застава Републике Ирске се користи за потребе службених евиденција јер је Дери сити клуб који представља Фудбалски савез Републике Ирске.

Прво коло 
Прве утакмице су игране 14. септембра, а реванш утакмице 28. септембра 2006.

|}
4 Због оружаног сукоба који се дешавао у Израелу, УЕФА је одлучила да се ниједан европски меч не може одиграти у тој држави до даљнег. Домаћа утакмица Макабија Хаифа играна 14. септембра је померена у Најмеген, Холандија. УЕФА је 15. септембра укинула забрану, дозвољавајући да се будући мечеви играју у области Тел Авива. Хапоел Тел Авив је могао да одигра своју домаћу утакмицу у Тел Авиву 28. септембра.

5 УЕФА је одредила да се домаћа утакмица Трабзонспора играна 14. септембра игра без пристуства гледалаца након што су у домаћем мечу другог кола квалификација против АПОЕЛ-а бацани предмети на гостујуће навијаче и четвртог судију, а запаљена је и димна бомба. Трабзонспор се жалио, а УЕФА је одбацила жалбу 13. септембра.

Такмичење по групама 
Такмичење по групама је играно од 19. октобра до 14. децембра 2006.

У случају кад два или више тимова имају исти број бодова критеријуми за предност су су одређени овим редоследом: 
 екипа са бољом гол разликом;
 екипа која је постигла више голова;
 екипа која је постигла више голова у гостима;
 екипа која има већи број победа;
 екипа са више победа у гостима;
 екипа са већим УЕФА коефицијентом.

У табелама, тимови домаћини се налазе на левој страни.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Шеснаестина финала 
Прве утакмице су игране 14. и 15. фебруара, а реванш утакмице 22. фебруара 2007.

|}

1 7. фебруара Влада Италије је одлучила да стадиони Парме и Ливорна не испуњавају услове након нереда одржаних после једне утакмице Серије А на Сицилији. Ливорно је свој меч одиграо 14. фебруара иза затворених врата. Парма је свој меч одиграла 22. фебруара иза затворених врата.

2 УЕФА је 19. јануара објавила да је Фајенорд избачен из такмичења након што је његов навијач бацио чашу пива на противничког играча Мортена Гамста Педерсена у утакмици Групе Е на домаћем терену против Блекберн роверса. УЕФА је 25. јануара саопштила да се Тотенхем хотспер директно пласирао у наредно коло, осмину финала. Ово је потврђено након коначне жалбе.

Осмина финала 
Прве утакмице су игране 8. марта, а реванш утакмице 14. и 15. марта 2007.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 5. априла, а реванш утакмице 12. априла 2007.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 26. априла, а реванш утакмице 3. маја 2007.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 2006/07.
 Интертото куп 2006.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 2006/07. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 2006/07. у УЕФА такмичењима